Eppersdorf ist der Name folgender Orte:

 Eppersdorf (Allersberg), Ortsteil des Marktes Allersberg, Landkreis Roth, Bayern
 Eppersdorf (Gemeinde Brückl), Ortschaft der Gemeinde Brückl, Bezirk Sankt Veit an der Glan, Kärnten